34-й выпуск  Классики Альмерии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Альмерия. Гонка прошла 17 февраля 2019 года в рамках Европейского тура UCI 2019. Победу одержал немецкий велогонщик Паскаль Аккерман из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 17 команд: 6 команд категории UCI WorldTeam и 11 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 115 гонщиков. До финиша доехали 46 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Альмерии 2019  на FirstCycling
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2019 году
Февраль 2019 года